Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2012. одржано је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј у Истанбулу (Турска).

Титулу освојену у Дохи 2010, није бранио Дересе Меконен из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 такмичара из 16 земаља.

Победници

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године на 1.500 метара у дворани пре првенства (8. марта 2012), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2012.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у три групе из којих су се у полуфинале квалификовала по три првопласирана из сваке групе (КВ) те још три такмичара са најбољим резултатима (кв).,

Финале 
Финална трка је стартовала 10.3.2012. у 19:00.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици у дворани